Интернунций () — ныне не существующая дипломатическая должность Святого Престола, второстепенный посол Папы.

История 
Интернунции не имели епископского сана и, с точки зрения международного права, считались дипломатическими агентами второго ранга, то есть ставились наравне с чрезвычайными посланниками и полномочными министрами.

Ранее интернунциями назывались представители Австрии в Константинополе, так как Австрия заключала с Портой только перемирия и потому имела при ней лишь временного представителя. Впоследствии это название перешло и на постоянного посла Австрии в Константинополе.

В конце XX века должность упразднена. В настоящее время представителями Папского престола могут быть апостольские нунции (должность эквивалентная чрезвычайному и полномочному послу) и апостольские делегаты (официальные представители Папского престола, не имеющие посольского дипломатического статуса).

См. также 
 Апостольский нунций;
 Папский легат.

Ссылки 
 
 

Римская курия
Католицизм
Дипломатическое право